Старая Каменка — название населённых пунктов в России и Белоруссии:

 Старая Каменка — село в Пензенском районе Пензенской области.
 Старая Каменка — село в Лазовском районе Приморского края.
 Старая Каменка — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.

См. также 
 Каменка